Яков Петрович Цимерман (род. 26 апреля 1988, Казань) — канадский математик.

Биография 
В 1990 году эмигрировал с родителями в Израиль, а в 1996 году — в Канаду. В 2003 и 2004 годах дважды выигрывал золотые медали на Международной математической олимпиаде (в 2004 году с абсолютным результатом). В 2004 году поступил в Торонтский университет. После окончания бакалавриата в университете в 2006 году, продолжил обучение в Принстонском университете, где в 2011 году защитил диссертацию доктора философии под руководством Питера Сарнака (Towards an unconditional proof of the Andre-Oort conjecture and surrounding problems). Постдокторонтуру проходил в Гарвардском университете.

С 2014 года — ассистент (с 2017 года — доцент) математического отделения в Торонтском университете.

Основные труды в области теории чисел и алгебраической геометрии.

В 2014 году был награждён Sloan Research Fellowship, в 2015 году — Премией Рамануджана, в 2016 году — , в 2017 году стал лауреатом .

Примечания 

Родившиеся 26 апреля
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся в Казани
Математики по алфавиту
Математики Канады
Выпускники Торонтского университета
Выпускники Принстонского университета
Преподаватели Торонтского университета
Иммигрировавшие в Канаду из Израиля
Победители Международной математической олимпиады
Удостоенные SASTRA Ramanujan
Лауреаты премии Коксетера — Джеймса